De finale van de Copa del Rey van het seizoen 2011/12 werd gehouden op 25 mei 2012 in het Estadio Vicente Calderón in Madrid. Athletic Bilbao nam het op tegen FC Barcelona. Het was al de zevende keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden in de bekerfinale. Barcelona haalde het ditmaal met 0-3.

Iets meer dan twee weken voor de bekerfinale had Athletic Bilbao ook de finale van de Europa League verloren met 3-0. Ook toen was de tegenstander een Spaanse club: Atlético Madrid. Het team van trainer Marcelo Bielsa bleef dus ondanks twee finaleplaatsen achter met lege handen.

Bij Barcelona zat de Nederlandse middenvelder Ibrahim Afellay de hele wedstrijd op de bank.

Wedstrijd

2012
FC Barcelona
Athletic Bilbao
Voetbal in 2012
Sportevenement in Madrid